Sexto Apuleio (marido de Otávia), marido de Otávia Maior, meia-irmã de Otaviano, o futuro imperador romano Augusto.
 Sexto Apuleio (cônsul em 29 a.C.), cônsul em 29 a.C., filho do anterior.
 Sexto Apuleio (cônsul em 14), cônsul em 14, filho do anterior.
 
Desambiguações de antropônimos